La Côte des Barbaresques peut signifier :
 La Côte des Barbaresques était le terme utilisé par les Européens jusqu'au  pour désigner le littoral de l'actuel Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et la Libye
 Son nom en anglais est Barbary Coast (titre français : Ville sans loi) qui se trouve être le titre d'un film tourné en 1935, réalisé par Howard Hawks